Beroe fou reina d'Il·líria. Es va casar amb el rei Glàucies d'Il·líria. Quan aquest i Beroe van acollir el rei de l'Epir Aecides, expulsat del seu regne el 316 aC, la reina Beroe es va fer càrrec de Pirros, el fill d'Aecides, i futur rei de l'Epir.

Reis il·liris
Antics epirotes
Polítics de l'antiga Grècia